Les Adieux est un roman de François-Régis Bastide publié le  aux éditions Gallimard et ayant reçu la même année le prix Femina.

Résumé

Éditions 
 Les Adieux, éditions Gallimard, 1956.
 Les Adieux, ill. Willi Glasauer, éditions Gallimard, « Folio » , 1980. .

Roman français paru en 1956
Roman récompensé par le prix Femina